Lester (Alabama)
Lester (Iowa)
Lester (Virgínia Ocidental)
14583 Lester
Lester (Personagem)

Desambiguações de topônimos